Programmable Interrupt Controller
Microcontrolador PIC

Pessoas
Charles Pic

Outros
Gorc e Pic

Desambiguação